FK Njegoš Lovćenac (Njegoš Lovćenac, Njegoš; srpski Његош Ловћенац) je nogometni klub iz Lovćenca, općina Mali Iđoš, Sjevernobački okrug, Vojvodina, Republika Srbija.  
U sezoni 2017./18. klub se natječe u PFL Subotica, ligi petog ranga nogometnog prvenstva Srbije.

O klubu  
Klub je osnovan 1946. godine pod naziv Lovćen, po kolonizaciji Crnogoraca u tadašnji Sekić, da bi nekoliko godina kasnije osnivanjem poljoprivednog kombinata "Njegoš" dobio sadašnji naziv. Najveći uspjeh kluba je ulazak u Vojvođansku ligu 1975. godine, tada treći stupanj prvenstva SFRJ.

Uspjesi 
 PFL Subotica
 prvak: 2005./06.

Pregled po sezonama

Poveznice   
 Crnogorci u Vojvodini 
 fknjegos.wix.com 
 facebook stranica kluba 
 srbijasport.net,FK Njegoš Lovćenac, profil kluba 
 srbijasport.net,FK Njegoš Lovćenac, rezultati po sezonama 
 transfermarket.com,FK Njegoš Lovćenac, profil kluba  
 fsgzrenjanin.com, Stare lige

Izvori 
 fknjegos.wix.com, O klubu, pristupljeno 24. travnja 2018. 
 

Njegoš